Sandora peut désigner :
 Sandora, une localité au Burkina Faso
 Sandøra, une localité en Norvège